Le crime était presque parfait () est un film américain de Michael Curtiz (1947).
 Le crime était presque parfait () est un film américain d'Alfred Hitchcock (1954).